Wiedenroth ist der Familienname folgender Personen:

 Götz Wiedenroth (* 1965), deutscher Karikaturist
 Sofia Wiedenroth (* 1995), deutsche Radsportlerin